Władysław Jahl (1837–1925), doktor praw, wiceburmistrz Jarosławia, poseł do Sejmu Krajowego i Rady Państwa
 Władysław Jahl (1886–1953), polski malarz